Флаг муниципального образования город Нели́дово Нелидовского района Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, являющийся символом статуса и самоуправления района.

Флаг утверждён 31 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4084.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящий из двух вертикальных полос: красного (у древка, шириной 1/5 длины полотнища) и синего цветов; в крыже на красной полосе — лежащая на зелёном с жёлтой отделкой и кистями подушке цветная шапка Мономаха; в центре синей полосы — стоящий на задних лапах обращённый к древку лев жёлтого цвета с языком красного цвета. Держащий в передних лапах кольцо жёлтого цвета, ниже которого — три бруска белого цвета (два под ними один)».

Символика

См. также 
 Герб Нелидова

Примечания